Desa Sidorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,66, long 110,85), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -7,92, long 110,25), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -7,76, long 110,27), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -7,99, long 110,70), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,45, long 110,20), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 110,11), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,30, long 110,17), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,47, long 110,26), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,72, long 110,05), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,50, long 114,26), 

 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,94, long 111,14), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,85, long 111,15), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,66, long 111,28), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,56, long 111,28), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,17, long 111,08), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,75, long 109,77), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,40, long 109,91), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 110,22), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 110,01), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 110,55), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 109,55), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,04, long 110,60), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,97, long 109,71), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 111,54), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,54, long 111,71), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,05, long 112,54), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,97, long 112,75), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,75, long 111,48), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,82, long 111,40), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,47, long 111,58), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,99, long 112,14), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,72, long 111,78), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,81, long 112,16), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,23, long 111,92), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,28, long 112,05), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,39, long 112,47), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,20, long 112,25), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,06, long 112,39), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,17, long 111,59), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 111,51), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,10, long 112,43), 
 Desa Sidorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,38, long 112,61), 

Robotskapade Indonesienförgreningar